National-Socialism / White Power Crew (NS/WP Crew, также известна как Sparrows Crew) — российская неонацистская группировка, признанная Верховным судом Российской Федерации как террористическая организация.

История 
Согласно «Медиазоне», многие не связанные между собой автономные нацистские группы использовали аббревиатуру NS/WP в 2000-х годах.

В 2010 году двум членам NS/WP были предъявлены обвинения в убийстве гражданина Ганы в 2009 году.

В 2014 году девять членов этой организации в возрасте от 17 до 24 лет были приговорены к 4-9 годам тюремного заключения за серию убийств, нападений и грабежей, а также совершение других преступлений на почве межнациональной розни. Члены организации записали одно из убийств на камеру и выложили его в Интернет. Кроме того, по данным обвинения, они подожгли автомобиль, в котором спали двое бездомных, и совершили ещё несколько нападений на иностранцев и людей, ведущих асоциальный образ жизни. Члены группы также были признаны виновными в поджоге храма, строительного крана и подрыве остановки общественного транспорта с использованием самодельного устройства. Последнее преступление было расценено как теракт.

21 мая 2021 года движение было признано властями Российской Федерации террористической организацией и запрещено.

NS/WP Crew также причастны к поджогам военкоматов, начавшимся после объявления мобилизации в России.

Покушение на Владимира Соловьёва 
25 апреля 2022 года ФСБ объявила об аресте группы неонацистов, которые готовили убийство проправительственного журналиста Владимира Соловьёва. ФСБ утверждает, что убийство было подготовлено по заказу Службы безопасности Украины, однако сама группировка NS/WP в Телеграм-канале отвергает какую-либо связь с правительством Украины. ФСБ также утверждает, что во время обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты: самодельное взрывное устройство, зажигательные гранаты, такие как коктейль Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, граната, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика. Среди задержанных также был один из лидеров NS/WP Андрей Пронский, который в 2013 году от имени NS/WP совершил убийство еврея, за что был отправлен на принудительное лечение.

Днем ранее Владимир Путин объявил, что ФСБ пресекла попытку убийства неназванного российского журналиста.

В июне по делу об убийстве Соловьёва был арестован шестой фигурант.

Примечания 

Неонацизм в России
Неонацистские организации
Протесты против вторжения России на Украину (2022)
Ультраправые в России
Русские националистические организации
Националистические террористические организации
Праворадикальные террористические организации